Hapoel Ra'annana is een Israëlische voetbalclub uit de stad Ra'annana. In 2009 werd de club vijfde in de Liga Leumit en promoveerde naar de hoogste klasse omdat deze van 12 clubs naar 16 uitgebreid werd. De club degradeerde direct weer maar promoveerde in 2013 weer. Zeven jaar later in 2020 volgde opnieuw een degradatie naar de Liga Leumit.

Eindklasseringen vanaf 2000

Ra'annana
District Centrum (Israël)